Lost Soul (englisch: verlorene Seele) ist: 
 Lost Soul (Band), polnische Technical-Death-Metal-Band
 Lost Soul (2009), US-amerikanischer Spielfilm von Dana Schroeder (2009)
 Lost Soul: The Doomed Journey of Richard Stanley’s Island of Dr. Moreau, US-amerikanischer Dokumentarfilm von David Gregory (2014)
 Lost Soul (Theaterstück), Theaterstück von David Kirby (2007)

Siehe auch:
 Lost Souls, Begriffsklärung